Леван Порфирьевич Рухадзе (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921). Репрессирован в 1937 году.

Биография 
Из крестьян. Получив среднее образование, учительствовал.

С юности был членом Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). В декабре 1917 года активно участвовал в создании Красной гвардии Грузии (впоследствии — Национальная гвардия).

В период независимости Грузии (1918—1921) занимался активной публицистической деятельностью, сотрудничал в газете «Эртоба». Занимался активной политической и пропагандистской деятельностью в Ахалцихском районе. Был членом благотворительных обществ. Под его руководством в Ахалцихе были восстановлены детские дома и другие детские учреждения. В феврале 1919 года избран членом Учредительного собрания Грузии от Социал-демократической рабочей партии и членом Генерального штаба гвардии. В сентябре 1920 года участвовал в церемонии приема делегации европейских социалистов.

После советизации Грузии остался в стране. Участвовал в антисоветских выступлениях. В 1922 году был выслан из Грузии, некоторое время содержался в суздальской тюрьме вместе с другими политическими деятелями Грузии.

Был выслан в Восточно-Казахстанскую область, проживал в городе Семипалатинск.

23 октября 1937 года осуждён к высшей мере наказания. Реабилитирован 25 апреля 1989 года Семипалатинской облпрокуратурой по Указу Президиума ВС СССР от 16 января 1989 года.

Литература 
ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. გვ. 348—349, თბ., 2016

Примечания

Ссылки 
 რუხაძე ლევან პორფილეს ძე
 საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

Члены Учредительного собрания Грузии
Расстрелянные в Казахской ССР